Brønlund ist der Familienname folgender Personen:
 Evald Brønlund (* 1949), grönländischer Politiker
 Jørgen Brønlund (1877–1907), grönländischer Polarforscher